Uruchamianie kontrolowane – typ uruchamiania systemu operacyjnego, w którym użytkownik jest pytany o to, czy załadować dany element do pamięci operacyjnej (np. czy załadować obsługę myszy). Stosowane głównie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i sterownikami.

Budowa systemu operacyjnego